Новофёдоровка или Ново-Фёдоровка — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Новофёдоровка — название аула Акмоласай в Мартукском районе Актюбинской области до 2003 года.

Россия 
 Новофёдоровка — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Новофёдоровка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Новофёдоровка — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Ново-Фёдоровка — посёлок в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Ново-Фёдоровка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Новофедоровка — село в Джанкойском районе.
 Новофедоровка — село в Кировском районе.
 Новофёдоровка — посёлок городского типа в Сакском районе.
 Новофёдоровка — село включённое в состав Вилино.

Украина 
 Новофедоровка — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Новофедоровка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Новофедоровка — село в Пологовском районе Запорожской области.
 Новофедоровка — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Новофедоровка — село в Лутугинском районе Луганской области.
 Новофедоровка — село в Березанском районе Николаевской области.
 Новофедоровка — село в Братском районе Николаевской области.
 Новофедоровка — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Новофедоровка — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Новофедоровка — село в Голопристанском районе Херсонской области.

Железнодорожный пункт 
 Новофёдоровка — грузо-пассажирская железнодорожная станция Крымской железной дороги.